Villa Rica est une ville américaine situé dans l'État de Géorgie.

Démographie

Notes et références 

Municipalité en Géorgie (États-Unis)
Comté de Carroll (Géorgie)